ППС-84 (Понтонный Парк Специальный) — понтонный парк, стоявший на вооружении Советской Армии. Предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ через водные преграды со скоростью течения до 4 м/с и волнением до трёх баллов.

Техническое описание

Состав парка 
Парк может делиться на 12 частей, каждая из которых обеспечивает самостоятельное оборудование мостовых и паромных переправ.
В комплект парка входят:
 192 речных звена с понтонными автомобилями;
 24 береговых звена с понтонными автомобилями;
 12 комплектов выстилок с выстилочными автомобилями;
 72 буксирно-моторных катера БМК-460  с катерными автомобилями;
 12 комплектов вспомогательного имущества;
 12 комплектов такелажного оборудования;
 12 комплектов технических средств для устройства переправ зимой;
 12 комплектов технических средств регулирования движения;
 12 комплектов средств разведки водных преград;
 12 комплектов пожарных, водоотливных средств и другого имущества;
 24 транспортных автомобиля КрАЗ-260;
 12 комплектов одиночного ЗИП.

Характеристика мостов 

120-тонный наплавной мост
ширина моста – 15,5 м;
ширина проезжей части – 13,77 м;
длина моста из полного комплекта – 702,2 м;
длина моста из 1/2 части комплекта – 356,6 м;
длина моста из 1/12 части комплекта – 68,6 м;
время наводки из полного комплекта – 3 ч.

90-тонный наплавной мост
ширина моста – 11,89 м;
ширина проезжей части – 10,11 м;
 длина моста из полного комплекта – 932,6 м;
 длина моста из 1/2 части комплекта – 471,8 м;
 длина моста из 1/12 части комплекта – 83 м;
время наводки из полного комплекта – 3,5 ч.

60-тонный наплавной мост
ширина моста – 8,28 м;
 ширина проезжей части – 6,55 м;
длина моста из полного комплекта – 1393,4 м;
длина моста из 1/2 части комплекта – 702,2 м;
 длина моста из 1/12 части комплекта – 126,2 м;
время наводки из полного комплекта – 2,5 ч.

Характеристика паромов 
360-тонный паром
количество паромов собираемых из полного комплекта – 12;
количество паромов собираемых из 1/2 части комплекта – 6;
количество паромов собираемых из 1/12 части комплекта – 1;
 длина парома – 57,6 м;
 максимальная скорость движения порожнем – 17 км/ч;
максимальная скорость движения с нагрузкой – 14,7 км/ч;
 время сборки – 25 мин.

180-тонный паром
количество паромов, собираемых из полного комплекта – 24;
количество паромов, собираемых из 1/2 части комплекта – 12;
количество паромов, собираемых из 1/12 части комплекта – 2;
длина парома – 57,6 м;
максимальная скорость движения порожним – 18 км/ч;
 максимальная скорость движения с нагрузкой – 14,4 км/ч;
 время сборки – 20 мин.

90-тонный паром
количество паромов, собираемых из полного комплекта – 48;
количество паромов, собираемых из 1/2 части комплекта – 24;
количество паромов, собираемых из 1/12 части комплекта – 4;
длина парома – 14,4 м;
максимальная скорость движения порожнем – 15 км/ч;
максимальная скорость движения с нагрузкой – 14,2 км/ч;
время сборки – 15 мин.

Из материальной части парка ППС-84 можно собирать паромы другой грузоподъемности. При определении грузоподъемности парома грузоподъемность речного звена принимается равной 22,5.

Состав расчёта личного состава для содержания парка 
командир отделения – 60 
командир отделения (моторист) – 24
старший понтонер – 60
старший моторист – 24
старший водитель  – 72
понтонёр – 360
моторист – 96
водитель – 252
Всего - 948 человек.

Речное звено
Речные звенья предназначены для образования речной части наплавных мостов и паромов. Речное звено в раскрытом положении представляет собой готовый участок моста длиной 7,2 м шириной проезжей части 6,83 м.
Речное звено состоит из двух средних понтонов, крайнего понтона типа 1, крайнего понтона типа 2, межпонтонных механизмов, устройств и съемной оснастки. Средний понтон речного звена является основным несущим элементом в мостах и паромах.
К межпонтонным устройствам и механизмам относятся: раскрывающее устройство, замок днищевой петли, палубный замок, днищевой замок и погрузочный крюк.
В состав съемной части входят: буй, ключ водоспускной пробки, якорь, причальный канат, рукоятка якорной лебедки, винтовая стяжка, аппарель, кран – балка, гидродинамический щит.
Буй  предназначен для обозначения местоположения якоря в воде.
Ключ водоспускной пробки служит для завинчивания и вывинчивания водоспускных пробок из понтонов.
Якорь предназначен для удерживания наплавного моста на месте от сноса его течением и ветром, а также для удерживания парома от сноса при выходе из строя буксирных средств для использования в качестве анкеров при причаливании парома к берегу.
Причальный канат предназначен для подтягивания звеньев в процессе сборки паромов (полупаромов), канат диаметром 35 мм, длиной 15,5 м, изготовлен из капроновых нитей, концы его заканчиваются петлями, одна из которых имеет карабин для быстрого и надежного соединения каната со звеном.
Аппарель служит для въезда техники на паром и в отдельных случаях на мост.
Кран-балка предназначена для подъёма, опускания и перемещения аппарели в горизонтальной плоскости, для удерживания в поднятом положении аппарели, навешанной на транец парома, а также для производства других грузоподъемных операций.

Береговое звено
Береговое звено предназначено для оборудования переходов между наплавной частью моста или парома и берега. В состав берегового звена входят: два средних понтона, два крайних понтона, две средние сходни, две крайние сходни, межпонтонные механизмы и устройства, а также съемная оснастка.

Выстилка
Выстилка предназначена для укрепления въездов на мост при слабых грунтах.

Эксплуатация (боевое применение) 
Парк состоял на вооружении в понтонных полках специального парка.

См. также 
 Понтонный мост

Литература 
 Понтонный парк специальный ППС-84. Книга 1. Материальная часть парка. Москва. Воениздат. 1990 г.
 Понтонный парк специальный ППС-84. Книга 2. Катер буксирно-моторный БМК-460. Москва. Воениздат. 1990 г.
 Понтонный парк специальный ППС-84. Книга 3. Оборудование и содержание переправ. Москва. Воениздат. 1990 г.

Ссылки 
 Военно-инженерная техника России
 

Понтонные парки
Мосты